Сальминг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сальминг, Бёрье (род. 1951) — бывший профессиональный шведский хоккеист, защитник.
 Сальминг, Бьянка (род. 1998) — шведская легкоатлетка, специализирующаяся в многоборье.